Pellerin ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Pellerin (1853–1929), französischer Unternehmer und Kunstsammler
 Fleur Pellerin (* 1973), französische Politikerin (PS)
 Hector Pellerin (1887–1953), kanadischer Sänger, Schauspieler und Entertainer
 Joseph Pellerin (1684–1782), französischer Numismatiker und Altphilologe
 Krystin Pellerin (* 1983), kanadische Schauspielerin
 Scott Pellerin (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Théodore Pellerin (* 1997), kanadischer Filmschauspieler 

Siehe auch:
 Saint-Pellerin
 Le Pellerin
 Kanton Le Pellerin (bretonisch Kanton Pentelloù), französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Nantes
 Pelerin
 Pellegrin